Der Rajon Amwrossijiwka (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Donezk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hatte eine Fläche von 1455 km² und eine Bevölkerung von etwa 44.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Amwrossijiwka.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Donezk.

Er ist derzeit durch die Volksrepublik Donezk besetzt und steht somit nicht direkt unter ukrainischer Kontrolle.

Geographie 
Der Rajon lag im Südosten der Oblast Donezk im Süden des Donezbecken, er grenzte im Nordwesten an die Stadt Makijiwka, im Nordosten an den Rajon Schachtarsk, im Osten und Südosten an Russland (Oblast Rostow, Rajon Matwejew Kurgan sowie Rajon Kuibyschewo), im Südwesten an den Rajon Starobeschewe sowie im Westen an die Stadt Donezk.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt in südöstlicher Richtung der Fluss Krynka sowie dessen kleinerer Nebenfluss Sewastjaniwka (Севастянівка), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 100 und 200 Höhenmetern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde, drei Siedlungsratsgemeinden sowie 14 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 3 Siedlungen städtischen Typs
 43 Dörfer
 30 Ansiedlungen

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung der Ukraine#Rajone

Einzelnachweise 

Amwrossijiwka
Rajon Donezk
Aufgelöst 2020